Хлынов:

 Хлынов — название города Киров в XV—XVIII вв.
 Хлынов — русская фамилия.
 «Хлынов» — российский коммерческий банк, расположенный в городе Кирове.

См. также